Bieluniszki – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Mieżany.

Bieluniszki – dawna wieś i zaścianek na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.